Вольный каменщик — может означать:

 Вольный каменщик — человек состоящий в масонской ложе, прошедший посвящение в масонские степени ученик, подмастерье, мастер.
 Вольный каменщик — роман Михаила Андреевича Осоргина о рядовом русском эмигранте, который стал масоном.

См. также 
 Каменщик